Sconsia är ett släkte av snäckor. Sconsia ingår i familjen hjälmsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hjälmsnäckor
Sconsia